Nenci ist der Familienname von:

Francesco Nenci (1781–1850), italienischer Maler
Franco Nenci (1935–2020), italienischer Weltergewichtsboxer